Etzenhofen ist der Name folgender Orte:

 Etzenhofen (Bühl), Weiler auf der Gemarkung Weitenung, Stadt Bühl in Baden-Württemberg
 Etzenhofen (Püttlingen), Teil von Köllerbach, Stadt Püttlingen im Saarland